Beniatjar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Beniatjar (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Beniatjar (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar